Chaguaní kan syfta på:

Colombia 

 Chaguaní (kommun), Cundinamarca, 
 Chaguaní (ort), Cundinamarca,